Мото Гран-при Сан Марино было 13-й гонкой в чемпионате мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP 2009 года. Это соревнование прошло с 4 по 6 сентября 2009 года на международном автодроме Мизано.

Результаты в классе MotoGP

Результаты в классе 250cc

Результаты в классе 125cc

Ссылки 
 

Сан Марино